Олег Яшин:
 Яшин, Олег Владимирович (род. 1952) — советский и российский банковский деятель.
 Яшин, Олег Михайлович (род. 1978) — российский дзюдоист.
 Яшин, Олег Олегович (род. 1990) — российский хоккеист, левый нападающий.
 Яшин, Олег Сергеевич (род. 1968) — советский и российский хоккеист.